Massena kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Massena (Iowa)
 Massena (New York)

 André Masséna, een Franse maarschalk
 Masséna (metrostation), een metrostation in Lyon